Galápagos – arcipelago dell'oceano Pacifico, appartenente politicamente all'Ecuador
 Provincia delle Galápagos – divisione amministrativa dell'Ecuador, comprendente l'omonimo arcipelago
 Galapagos – documentario del 1955 diretto da Thor Heyerdahl
 16809 Galápagos – asteroide della fascia principale
 Galapagos, le isole incantate – titolo di un'edizione italiana (La spiga, 1995) del racconto The Encantadas di Herman Melville
 Galapagos (Galápagos: A Novel) – romanzo di Kurt Vonnegut del 1985
 Galapagos – pseudonimo di Roberto Tesi, economista e giornalista italiano
 Galápagos – comune della Castiglia-La Mancia